Der Kerzerslauf ist eine Laufveranstaltung in Kerzers im Kanton Freiburg, die seit 1979 jedes Jahr am dritten Samstag im März stattfindet. Eine Ausnahme war 2020, da in diesem Jahr der Kerzerslauf infolge der COVID-19-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte.

Die Originalstrecke ist 15 Kilometer lang. Sie führt vom Start in Kerzers an die Aare und wieder zurück ans Ziel in Kerzers. Ausserdem werden eine Kurzdistanz über 5 km und verschiedene Schülerläufe sowie ab 2019 ein 10-Kilometer-Lauf angeboten.

Der Kerzerslauf war von 2005 bis 2010 Teil des Post-Cups.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 43:13,0 min, Thomas Lokomwa (KEN), 2014
 Frauen: 49:27,1 min, Lucy Wambui Murigi (KEN), 2014

Siegerliste 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 

 Swiss Runners

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Freiburg
Erstveranstaltung 1979
Kerzers